L’alphabet abkhaze est un alphabet cyrillique de 62 lettres utilisé pour l’écriture de l’abkhaze.

Alphabet cyrillique abkhaze actuel

Alphabet cyrillique abkhaze (1862–1926)

Alphabet cyrillique d’Uslar

Alphabet cyrillique de Gulia et Machavariani

Alphabet cyrillique de Tchotchoua

Alphabet latin abkhaze (1926–1938)

Alphabet latin de Marr

Alphabet latin de Yakovlev

Alphabet géorgien abkhaze (1938–1954) 

.

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 
 

Langue abkhaze
Abkhaze